A Sociedade Esportiva Gran São João é um clube brasileiro de futebol da cidade de Limeira. 

A equipe foi fundada em 15 de março de 1948 sob o nome de Esporte Clube Limeirense, tendo sido alterado em 11 de setembro de 1951 para o nome que mantém até hoje.

A equipe disputou uma edição do campeonato paulista da segunda divisão (atual A2), em 1952 ; e quatro edições do campeonato paulista da terceira divisão, em 1954, 1961, 1962 e 1963.

Atualmente o clube de futebol se tornou um clube social, com cerca de doze mil associados.

Participações em estaduais 

 Segunda Divisão (atual A2) = 1 (uma)
- 1952

 Terceira Divisão (atual A3) = 4 (quatro)
- 1954 - 1961 - 1962 - 1963

Gran São João
Esporte de Limeira
Fundações em São Paulo em 1948